Reifberg ist der Ortsname von

 Reifberg (Frauenau), Ortsteil der Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Reifberg (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern